Нина Павловна Вдовина (1918—2004) — советский и российский педагог, Заслуженный учитель Карельской АССР.

Биография 
Родилась 11 декабря 1918 года в деревне Петряево Спас-Мяксинской волости Пошехонского уезда Ярославской губернии, ныне Вологодская области.

в 1931 году по решению Мяксинского РИК была признана социально опасной по классовому признаку (дочь кулака) и выслана на спецпоселение в поселок Нивастрой Кандалакшского района Мурманской области. В 1936 году, по окончании 10-го класса средней  города Беломорска, поступила учиться в Ленинградский педагогический институт им. А. И. Герцена (ныне Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена). Окончив вуз, по распределению с августа 1941 года работала учителем географии в средней  с декабря 1941 года (уже в эвакуации) — заведующей учебной частью и учителем географии в неполной средней школе села Сладково Слободо-Туринского района Свердловской области.

В 1944 году Министерство образования Карелии вызвало Нинe Павловнe из эвакуации и с августа этого же года она работала заведующей учебной частью и учителем географии в средней  города Беломорска. В июне 1953 года была назначена директором средней этой школы, в которой проработала до выхода на заслуженный отдых 5 мая 1974 года.

Была реабилитирована 9 мая 1992 года УВД Вологодской области.

Умерла в 2004 году в Беломорске.

В связи со 100-летием со дня рождения Нины Павловны Вдовиной в Беломорской средней общеобразовательной школе № 1 состоялся урок, посвященный её памяти.

Награды 
 Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За трудовое отличие», «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», а также юбилейными медалями.
 Удостоена юбилейного знака ЦК ВЛКСМ «70 лет ВЛКСМ».
 Заслуженный учитель Карельской АССР.
 В 1988 году удостоена звания «Почетный гражданин города Беломорска» (за большой личный вклад в обучение и воспитание молодого поколения, активную жизненную позицию).

См. также 
 Депортация финнов-ингерманландцев

Источники 
 Вдовина Н. П. // Почетные граждане Беломорска : биобиблиогр. справ. — Беломорск, 2008. — С. 10.
 Вдовина Н. П. // Почетные граждане Беломорска : биобиблиогр. справ. — Беломорск, 2016. — С. 18.
 Н. П. Вдовина // Времена и судьбы : хронограф памят. дат Беломор. р-на на 2013 год. — Беломорск, 2013. — С. 115—116.

Примечания

Ссылки 
 Памяти Нины Павловны Вдовиной
 Беломорская средняя общеобразовательная школа № 1. Страницы истории

Выпускники Российского государственного педагогического университета
Репрессированные в СССР
Члены КПСС
Заслуженные учителя школы Карельской АССР
Реабилитированные в России